Als Mehrzweckstreifen werden unterschiedliche Streifen auf Straßen bezeichnet:

 in Deutschland: inoffizieller Begriff für einen breiten Seitenstreifen
 in Österreich: ein Radfahrstreifen, der "unter besonderer Rücksichtnahme auf die Radfahrer von anderen Fahrzeugen befahren werden darf"
 in der Schweiz: ein Streifen in der Fahrbahnmitte, der über seine gesamte Länge mehrere Funktionen erfüllt, siehe Berner Modell

Einzelnachweise 

Straßenentwurf